W Polsce
 Łukowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Łukowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica
 Łukowiec – gromada
 Łukowiec – dawna gmina